Csehország
 Bystré, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Bystré, település a Svitavyi járásban
 Bystré, Mochtín településrésze a Klatovyi járásban
 Bystré, Stárkov településrésze a Náchodi járásban
 Szlovákia
 Tapolybeszterce (1899-ig Tapolybisztra, szlovákul Bystré), község az Eperjesi kerület Varannói járásában